

Patronyme
 Aaron Kostner, coureur italien du combiné nordique
 Carolina Kostner, patineuse italienne
 Eduardo Rubio Kostner, footballeur italien
 Isolde Kostner, skieuse italienne

Toponyme
 Kostner (ligne rose CTA), station de métro de Chicago
 Kostner (ligne bleue CTA), station de métro de Chicago